Xavier Georges est un Ingénieur civil architecte et auteur de jeux de société belge né le 12 novembre 1970 en Belgique.

Biographie 
Xavier Georges a vécu la majeure partie de sa jeunesse à Ottignies et Louvain-la-Neuve. Il a d'ailleurs étudié au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre à Wavre et a réalisé des études d'ingénieur architecte à l'UCLouvain.

C'est en 1996 qu'il se lance dans le monde du jeu, lorsqu'il ouvre avec plusieurs amis une boutique de jeux nommée "Dé en bulle" située à Louvain-la-Neuve. Celle-ci a laissé place à une autre boutique de jeux deux ans plus tard. Même s'il avait déjà quelques idées de jeux en tête durant les années suivantes, ce n'est qu'en 2008 que son premier jeu Royal Palace est sorti.

Ludographie 
Actuellement, Xavier Georges a réalisé 8 jeux. Selon certains, les jeux experts sont d'ailleurs les jeux qu'il crée habituellement et certains d'entre eux ont d'ailleurs reçu des prix.

Jeux réalisés 
 Royal Palace, 2008
 Carson City, 2009
 Troyes, 2010
 Tournay, 2011
 Ginkgopolis, 2012
 Black Angel, 2019
 Troyes Dice, 2020
 Carnegie, 2021

Nominations et récompenses

Tric Trac d'or 

 Tric Trac d'or 2011 : Troyes, 2010, co-auteurs Alain Orban et Sébastien Dujardin (illustré par Alexandre Roche), édité par Pearl Games
 Nominé Tric Trac 2012 : Tournay, 2011, co-auteurs Alain Orban et Sébastien Dujardin (illustré par Alexandre Roche), édité par Pearl Games
 Nominé Tric Trac d'or 2013 : Ginkgopolis, 2012 (illustré par Gaël Lannurien), édité par Pearl Games

As d'or Jeu de l'année 

 Nominé As d'or - Jeu de l'année 2011 : Troyes, 2010, co-auteurs Alain Orban et Sébastien Dujardin (illustré par Alexandre Roche), édité par Pearl Games
 Nominé As d'or - Jeu de l'année 2012 : Tournay, 2011, co-auteurs Alain Orban et Sébastien Dujardin (illustré par Alexandre Roche), édité par Pearl Games
 Nominé As d'or - Expert 2023 : Carnegie, 2021 (illustré par Ian O'Toole), édité par Pixie Games.

Notes et références 

Auteur de jeux de société
Naissance en novembre 1970